Малая Турья:
 Малая Турья (село) — село в Долинском районе Ивано-Франковской области Украины.
 Малая Турья (река) — река в Ненецком автономном округе Архангельской области